Présentation : Triomphe du Guerrier est le cinquième Deck de structure sorti en France et a pour thème les Guerriers pour le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!. Il contient 40 cartes (36 différentes) dont 4 nouvelles. Toutes les cartes sont des communes, à l'exception de Gilford, la Légende (Ultra Rare). Son précédeur était La Fureur des Profondeurs et son successeur Jugement du Magicien.

Comment utiliser ce Deck 

Voici à peu près ce qui est écrit dans le manuel :

Pour commencer, supprimez les monstres sur le terrain de votre adversaires et prenez de l'avance sur lui en détruisant ses monstres face verso avec le « Spadassin Mystique LV2 » ou en se débarrassant de ses monstres les plus puissants avec « La Troupe Exilée », etc. Lorsque le terrain de votre adversaire sera vide, infligez de gros dommages à votre ennemi en équipant les cartes d'équipement à « Mataza le Zappeur » et à « Gearfried le Maître Escrimeur ». Recyclez également vos cartes d'équipement avec « Faérie du Printemps » ou « Tornade Géante » afin d'avoir des occasions supplémentaires d'attaquer !

Liste des cartes

Monstres 

 Gilford, la Légende (ATK : 2 600, DEF : 2 000 ) Ultra Rare

 Dame Guerrière des Terres Désolées (ATK : 1 100, DEF : 1 200 )

 Sombrelame (ATK : 1800, DEF : 1 500 )

 Troupe d'Assaut Gobeline (ATK : 2 300, DEF : 0 )

 Gearfried le Chevalier de Fer (ATK : 1 800, DEF : 1 000 ) x2

 Aile Sombre Chevalier de Gaïa (ATK : 2 300, DEF : 2 000 )

 Guardien Celtique Recyclé (ATK : 1 400, DEF : 1 200 )

 Chevalier Commandeur (ATK : 1 600, DEF : 1 900 )

 Capitaine en Maraude (ATK : 1 200, DEF : 400 ) x2

 La Troupe Exilée (ATK : 1 000, DEF : 1 000 )

 Dame Guerrière D.D. (ATK : 1 400, DEF : 1 300 )

 Mataza le Zappeur (ATK : 1 300, DEF : 800 ) 

 Spadassin Mystique LV2 (ATK : 1 200, DEF : 0 )

 Spadassin Mystique LV4 (ATK : 1 900, DEF : 1 400 )

 Maestro Ninja Sasuke (ATK : 1 800, DEF : 1 000 )

 Gearfried le Maître Escrimeur (ATK : 2 600, DEF : 2 200 )

 Ben Kei, Samuraï Armé (ATK : 800, DEF : 600 )

Cartes Magies 

 Lame Phénix, Épée Divine

 Vol à l'arraché

 Typhon d'Espace Mystique

 Tornade Géante

 Lame Foudroyante

 Violent Orage

 Renfort de l'Armée x2

 Le Guerrier Réincarné

 Murasame l'Épée de Fusion

 Baou - Flamberge Destructrice des Nuisibles

 Faérie du Printemps

 Recharge x2

 Vortex Foudroyant

 Épée de Ravissement de la Lumière

 Déchaîné

Cartes Pièges 

 Appel de l'Être Hanté

 Brouilleur Magique

 Décret Royal

 Chaîne Explosive

Notes et références

Sources 
Manuel d'utilisation de ce Deck (en grande partie).

Voir aussi 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer
 La Fureur des Profondeurs
 Jugement du Magicien
 Forteresse invincible
 Ré-Volt des Machines

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer